Gabby Gator es un personaje de dibujos animados, un cocodrilo antropomórfico que aparece en varias caricaturas producidas por Walter Lantz y distribuidas por Universal Pictures.

Gabby vive en el pantano Okiedokie, que es una parodia del Lago Okeechobee. Por desgracia para él, este lugar no tiene muchas opciones de comida, y Gabby se ve obligado a atraer el alimento (por lo general el Pájaro Loco) a su casa y tratar de capturarlo con cualquier cosa que tenga a la mano, incluyendo la tecnología altamente avanzada. Aunque es muy inteligente y astuto, el Pájaro Loco siempre escapa, dejando comúnmente la casa de Gabby destruida.

Historia 
El prototipo de Gabby Gator apareció por primera vez en "Everglade Raid". En ese corto, Gabby intenta cocinar al Pájaro Loco para su almuerzo. El prototipo de Gabby volvió a aparecer en "Romp in a Swamp". Su primera aparición oficial fue en "Southern Fried Hospitality" donde captura al Pájaro Loco debido a que no había comido mucho.
Sin embargo, Gabby no llegó a ser tan famoso como otros enemigos del Pájaro Loco como Buzz Buzzard/Pepe Gallinazo y Wally Walrus/Pablo Morsa. Por lo tanto, su última aparición fue en "Greedy Gabby Gator" en 1963 y después fue sustituido por Miss Meaney.

Última Aparición 
La más reciente aparición de Gabby Gator fue como personaje secundario en un episodio de "El nuevo Show del Pájaro Loco"

Lista de Apariciones 
Everglade Raid (1958)
Romp in a Swamp (1959)
Southern Fried Hospitality (1960)
Gabby's Diner (1961)
Woody's Kook-Out (1961)
Rock-a-Bye Gator (1962)
Rocket Racket (1962)
Voo-Doo Boo-Boo (1962)
Little Woody Riding Hood (1962)
Greedy Gabby Gator (1963)
Corn Fed Up (1999)

Videojuegos 
 Férias Frustradas do Pica-Pau (1995/96)

Personajes de dibujos animados
Cocodrilos de ficción
Personajes del Pájaro Loco